Rokuro Adachi (1931 - ) é um botânico japonês .

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei